La nazionale Under-18 di pallavolo femminile della Bolivia è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Bolivia con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Bolivia.

Rosa

Risultati

Campionato sudamericano Under-18

Collegamenti esterni
 

 U-18
Bolivia
Pallavolo Under-18